Die Bundesliga 2005/06 war bei den Männern die 40. und bei den Frauen die 31. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Tischtennis. Meister wurden der TTC Frickenhausen und Müllermilch Langweid.

Männer 

Bei den Männern nahmen zehn Mannschaften teil, neu waren Werder Bremen, der TSV Schwalbe Tündern und der TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell, die den Absteiger TSV Gräfelfing und den SV Plüderhausen ersetzten (in der Saison zuvor waren es nur neun Mannschaften gewesen). Die besten vier Mannschaften nach Abschluss der regulären Saison nahmen an den Play-off-Runden teil, um den deutschen Meister zu ermitteln. In zwei Finalspielen setzte sich der TTC Frickenhausen gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen durch und wurde damit zum 1. Mal deutscher Meister. Absteigen sollten eigentlich die beiden letztplatzierten Vereine, von unten rückte allerdings nur Plüderhausen nach, sodass lediglich Werder Bremen die 1. Bundesliga verlassen musste.

Abschlusstabelle 

 Legende
 Grün: Play-Off
 Rot: Abstieg
 (M): Meister der Vorsaison
 (P): Pokalsieger der Vorsaison
 (N): Aufsteiger aus der Vorsaison

Play-offs

Frauen 
Bei den Frauen nahmen insgesamt 10 Mannschaften teil, neu waren die Vereine Homberger TS, TTK Anröchte und DJK TuS Holsterhausen, der die Bundesliga am Ende der Saison als einziger verlassen musste, da bloß der SV Böblingen aufstieg. Meister wurde zum siebten Mal Müllermilch Langweid, wobei am Ende der Saison erstmals keine Play-off-Runde durchgeführt wurde.

Abschlusstabelle 

 Legende
 Grün: Meister
 Rot: Abstieg
 (M): Meister der Vorsaison
 (N): Aufsteiger aus der Vorsaison

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Tischtennis-Bundesliga der Männer
 Männer: Tabelle und Spielplan auf click-tt.de (pdf)
 Frauen: Tabelle und Spielplan auf click-tt.de (pdf)

Einzelnachweise 

Tischtennisveranstaltung 2005
Tischtennisveranstaltung 2006
Tischtennis-Bundesliga